Виналии — в Древнем Риме празднества сбора винограда и виноделия (). Связаны с культом Юпитера и Венеры.

Практиковавшиеся во время празднования обряды состояли в том, что новое вино выливалось на землю у храма Венеры и приносились жертвы Юпитеру. Предание относило установление этого праздника к началу Рима, когда Эней, а по другой версии — Асканий, ведя войну с царем этрусским Мезенцием, дал обет Юпитеру посвятить ему сбор винограда за этот год во всем Лациуме и одержал победу над врагом.

Литература 
 Franz Bömer: Iuppiter und die römischen Weinfeste. In: Rheinisches Museum für Philologie 90 (1941), S. 30-58
 Werner Eisenhut: Vinalia. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Supplementband X, Stuttgart 1965, Sp. 1172—1176.
 C. Robert Phillips: Vinalia. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 12, Metzler, Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01470-3, Sp. 225—226.

См. также 
 Розалии (праздник)
 Вино в Древнем Риме

Ссылки 
 
 

Праздники Древнего Рима
Религия в Древнем Риме
Праздники 23 апреля
Праздники 19 августа